Черто́лино

 Чертолино (посёлок) — посёлок сельского типа в Ржевском районе Тверской области.
 Чертолино (станция)
 Чертолино (деревня)
 Чертолино (усадьба)
 Сельское поселение «Чертолино»